Aretha Thurmond (née en 1976) est une athlète américaine spécialiste du lancer du disque.
Nate Thurmond (1941-2016) est un joueur de basket-ball américain, considéré comme l'un des meilleurs pivots défensifs à l'instar de Bob Pettit, Kareem Abdul-Jabbar et Wilt Chamberlain et a été élu parmi les meilleurs joueurs du cinquantenaire de la NBA.
Strom Thurmond (1902-2003) est un homme politique américain, membre du Parti démocrate de 1933 à 1964 puis du Parti républicain, ancien gouverneur de Caroline du Sud de 1947 à 1951, ancien candidat à la présidence des États-Unis en 1948 et sénateur au Congrès des États-Unis de 1955 à 2003.
Walter Thurmond (né en 1987) est un joueur américain de football américain évoluant au poste de strong safety pour les Eagles de Philadelphie.

Thurmond est également une ville américaine située en Virginie-Occidentale.